Het taekwondotoernooi in de klasse boven 80 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op zaterdag 11 augustus 2012.

Toernooischema

Hoofdtoernooi 

1 Gewonnen na verlenging.
2 Gewonnen op beslissing.

Herkansingen 

w/o = walk-over

Bronvermelding 
  Loting

Mannen 81kg